La valigia dei sogni – film del 1953 diretto da Luigi Comencini
La valigia dei sogni – programma televisivo italiano trasmesso dal 2001